Братунац () е град в Република Сръбска, Босна и Херцеговина. Административен център на община Братунац. Населението на града през 1991 година е 7695 души.

История

Население 
Населението на града през 1991 година е 7695 души.

Етнически състав

Външни препратки 
 Официален сайт на община Братунац  

Градове в Република Сръбска
Община Братунац